Ambra può riferirsi a:
 Ambra – nome proprio di persona femminile

Geografia
Ambra – torrente italiano affluente del fiume Arno
Ambra – frazione del comune di Bucine, in provincia di Arezzo

Letteratura
 Ambra (Forever Amber) – romanzo del 1944 di Kathleen Winsor

Cinema
 Ambra (Forever Amber) – film del 1947 di Otto Preminger dal romanzo omonimo

Altro
 Ambra – resina fossile di origine vegetale
 Ambra – tonalità del colore arancione
 Ambra – sommergibile della Regia Marina varato nel 1936

Pagine correlate 
 Ambra grigia – sostanza prodotta nell'intestino di alcuni cetacei utilizzata in profumeria